Lađin porat je prirodna lučica i naselje u Hrvatskoj koje pripada općini Starigrad-Paklenica.

Zemljopis 
Lađin porat je lučica i naselje u Podvelebitskom kanalu, 55 km sjeverozapadno od Zadra. Nalazi se na jadranskoj turističkoj cesti, između Zadra i Karlobaga.  

Lađin porat je udaljen 3 km zapadno od Starigrada-Paklenice i nedaleko je od nacionalnog parka Paklenica. 

Područje Lađinog porta i uopće Starigrada je poznato po buri koja u ovim krajevima dostiže olujne razmjere. To je jedan od razloga i čistoće, ali i relativno nešto niže temperature mora. Područje je također poznato i po vruljama tj. podzemnim velebitskim vodama koje istječu u more. Upravo i to je također razlog vrhunske čistoće i kvalitete mora, a samim time i morske flore i faune.

Stanovništvo 
Lađin porat je nazivan i kao naselje Krapići. Ima između 50 i 100 stanovnika (stanje 2008.).

Spomenici i znamenitosti 
Mjesto je prava oaza čistoga i bistroga mora.

Vanjske poveznice 
Rivijera Paklenica

Naselja u Zadarskoj županiji